Клуцис:

 Клуцис, Густав — художник-авангардист, представитель конструктивизма, один из создателей искусства цветного фотомонтажа.
 Клуцис — неправильный латыш — документальный фильм режиссёра Петериса Крылова